Basiswechsel steht für:

 Basiswechsel (Vektorraum), Übergang zwischen zwei verschiedenen Basen eines endlichdimensionalen Vektorraums
 Basiswechsel (Faserprodukt), Übergang zu einem anderen Basisraum in einer relativen geometrischen Situation
 Zahlbasiswechsel, Umrechnung einer Zahldarstellung in eine andere durch Wechsel der Basis der Zahldarstellung